Die Saison 1998/99 der Serie B startete am 6. September 1998 und endete am 13. Juni 1999. Der SSC Neapel stieg nach über 30 Jahren in der höchsten Spielklasse in die Serie B ab. Während Hellas Verona nach zwei Jahren wieder in die Serie A aufstieg, konnte sich Reggina Calcio erstmals für die höchste italienische Spielklasse qualifizieren. Von den vier Aufsteigern musste nur US Cremonese wieder absteigen. Torschützenkönig wurde Marco Ferrante vom FC Turin mit 26 Saisontoren.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise

Weblinks 
 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

1998
Fußballsaison 1998/99